Shader může znamenat:

 Shader – program pro řízení jednotlivých částí programovatelného grafického řetězce
 Shader, součást programovatelného grafického řetězce

Jako Shader jazyk se označuje speciální programovací jazyk pro psaní shaderů.